Паоло Солері (21 червня 1919(19190621) — 9 квітня 2013) — італійський архітектор, засновник освітніх організацій Косанті та Аркосанті. 
 Гілейм Солері (Guillem Soleri) – каталонський картограф.